Marek Galiński ist der Name folgender Personen:

* Marek Galiński (Ringer) (1951–1999), polnischer Ringer
 Marek Galiński (Radsportler) (1974–2014), polnischer Radsportler